

Geografia 
 Segré – comune francese del dipartimento del Maine e Loira, nella regione dei Paesi della Loira
 Arrondissement di Segré – divisione amministrativa francese, nella regione dei Paesi della Loira.
 Cantone di Segré – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Segré
 Segré – località del Burkina Faso

Persone 

 Andrea Segrè – agronomo ed economista italiano
 Emilio Segrè – fisico italiano naturalizzato statunitense

Pagine correlate 
 Segre